Název Švihov má více míst:
 Švihov – město v okrese Klatovy
 Švihov (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Švihov (Miřetice) – část obce Miřetice v okrese Chrudim
 Švihov (Drslavice) – část obce Drslavice v okrese Prachatice
 Švihov (hrad) – vodní gotický hrad
 Švihov (Nesměřice) – bývalá osada v katastrálním území Nesměřice na území města Zruč nad Sázavou, zatopená vodní nádrží Želivka – Švihov v okrese Kutná Hora
 vodní nádrž Švihov – vodárenská nádrž na řece Želivka s hrází u bývalého Švihova v katastrálním území Nesměřice na území města Zruč nad Sázavou

Externí odkazy